Меда́ль «За отли́чие в во́инской слу́жбе» — государственная награда СССР и затем Российской Федерации.

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1974 года.

Первое награждение медалью было произведено 24 марта 1975 года, а последнее — 28 октября 1994 года.

Автор рисунка медали — художник .

Положение о медали 
Медалью «За отличие в воинской службе» награждались военнослужащие Советской армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск:
 за отличные показатели в боевой и политической подготовке;
 за особые отличия на учениях и маневрах, при несении боевой службы и боевого дежурства;
 за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные в период прохождения воинской службы.

Награждение медалью «За отличие в воинской службе» производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР Министром обороны СССР, Министром внутренних дел СССР, Председателем Комитета государственной безопасности СССР.

Медаль «За отличие в воинской службе» состоит из двух степеней. Высшей степенью медали является I степень.

Медаль «За отличие в воинской службе» носится на правой стороне груди ниже орденов СССР. Лента к медали на общей планке размещается после ленты к медали «За отличие в охране государственной границы СССР».

Описание медали 
Медаль «За отличие в воинской службе» I степени изготовляется из латуни и имеет форму выпуклой пятиконечной звезды, в промежутках между концами которой расположены пять щитов с эмблемами основных родов войск. В центре медали — профильное изображение солдата, матроса и лётчика, обрамлённое кольцом с надписью «За отличие в воинской службе» и двумя лавровыми ветками внизу. Все изображения на медали выпуклые. Оборотная сторона медали изображений не имеет, только в нижней части реверса (на 6 часов по циферблату) расположено маленькое рельефное клеймо московского монетного двора в виде трёх стилизованных букв «ММД».

Размер медали между противолежащими концами звезды 38 мм.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с латунной колодочкой шириной 29,5 мм и высотой 27,5 мм. Колодочка покрыта шёлковой муаровой лентой красного цвета с двумя продольными зелёными полосками по краям. Ширина ленты 24 мм, полосок — 3 мм, расстояние полоски от края — 3 мм. В центре колодки на ленте помещена латунная пятиконечная звёздочка. Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде. Прижимная гайка диаметром 19 мм имеет клеймо «МОСКОВСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР» выпуклыми буквами.

Медаль «За отличие в воинской службе» II степени, её колодка и звёздочка на ленте изготовляются из мельхиора.

История медали 
К началу 1981 года медалью «За отличие в воинской службе» I степени было награждено более 3 тысяч военнослужащих, медалью II степени — около 25 тысяч военнослужащих. На 1985 год медалями I и II степени было награждено около 5 тысяч и около 40 тысяч военнослужащих соответственно.

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За отличие в воинской службе» I степени было награждено около 20 тысяч, медалью II степени — около 120 тысяч.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года № 2424-1, медаль бывшего Союза ССР с аналогичным названием и количеством степеней осталась в наградной системе России на переходный период, до введения новых государственных наград России.

В Российской Федерации награждения медалью переходного типа производились до конца 1994 года.

Иллюстрации

Примечания

Литература

Ссылки 

За отличие в воинской службе
Награды, появившиеся в 1974 году